Útils:
 Manta o flassada, peça teixida de llana, cotó o fibres sintètiques, amb lligats i colors diversos, que s'utilitza com a abrigalls, per a protegir-se quan fa fred
 Manta calefactora, calefactor elèctric emprat als laboratoris per a escalfar líquids o dissolucions
 Manta elèctrica, manta amb un aparell calefactor elèctric integrat que es col·loca generalment sobre la llençol superior del llit
 Manta esperancera, peça en forma de capa tradicional dels pagesos de l'illa de Tenerife (Illes Canàries, Espanya) 
 Manta ignífuga, làmina de material flexible destinada a extingir focs petits per sufocació
 Manta tèrmica, peça de material aïllant que té diverses utilitats relacionades amb el manteniment o l'increment de la temperatura de les superfícies que s'hi posen a sota
 Manta tèrmica agrícola, geotèxtil (teixit sense teixir) lleuger, estabilitzat contra els raigs UV que permet el pas de l'aire
 Éssers vius:
 Manta (gènere)
 Manta (peix) (Mobula mobular), peix cartilaginós batoïdeu de la família dels mobúlids, que viu a l'Atlàntic i a la Mediterrània
 Manta gegant (Manta birostris), espècie d'elasmobranqui de l'ordre dels raïformes